Teaser (reclame), reclame waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt
Cold open, de manier waarop een aflevering van een televisieserie of een film begint
Teaser (band), een Nederlandse band uit Enschede